Татьяна Николаева:
 Николаева, Татьяна Михайловна (1933—2015) — российский лингвист.
 Николаева, Татьяна Николаевна (1919—2022) — советский государственный, политический и общественный деятель, 1-й секретарь Ивановского городского комитета КПСС (1959).
 Николаева, Татьяна Петровна (1924—1993) — российская пианистка, профессор Московской консерватории.